African Herbsman — сборник ямайской рэгги-группы The Wailers, выпущенный компанией Trojan Records в 1973 году вскоре после выхода Catch a Fire.

Об альбоме 
African Herbsman представляет собой собрание композиций, записанных The Wailers вместе с Ли «Скрэтчем» Перри в период с 1970 по 1971 год, перед тем как группа стала всемирно известной. Сборник практически повторяет альбом Soul Revolution, с заменой «Memphis» и «Duppy Conqueror V/4» другими песнями того же периода. Большая часть добавленных песен — внеальбомные синглы. «Trenchtown Rock» и «Lively Up Yourself», спродюсированные самой группой, были большими хитами в Ямайке.

Издание 2003 года, доступное на CD и DVD-Audio, содержит большое количество бонусных треков.

Список композиций

Оригинальное издание

Сторона А 
 «Lively Up Yourself» — 2:55
 «Small Axe» — 4:00
 «Duppy Conqueror» — 3:04
 «Trenchtown Rock» — 3:01
 «African Herbsman» — 2:26
 «Keep On Moving» — 3:08
 «Fussing And Fighting» — 2:30
 «Stand Alone» — 2:10

Сторона Б 
 «All In One» — 3:38
 «Don’t Rock My Boat» — 4:34
 «Put It On» — 3:11
 «Sun Is Shining» — 2:13
 «Kaya» — 2:41
 «Riding High» — 2:48
 «Brain Washing» — 2:42
 «400 Years» — 2:32

Переиздание 2003 года 
 «Lively Up Yourself» — 2:51
 «Small Axe» — 3:54
 «Duppy Conqueror» — 3:44
 «Trenchtown Rock» — 2:57
 «African Herbsman» — 2:24
 «Keep On Moving» — 3:09
 «Fussing And Fighting» — 2:29
 «Stand Alone» — 2:12
 «All In One» — 3:35
 «Don’t Rock My Boat» — 4:33
 «Put It On» — 3:34
 «Sun Is Shining» — 2:14
 «Kaya» — 2:39
 «Riding High» — 2:44
 «Brain Washing» — 2:38
 «400 Years» — 2:32
бонус-треки
  «Memphis (Dub Version)» — 2:09
 «Live (Lively Up Yourself Version)» — 2:51
 «More Axe» — 3:31
 «The Axe Man (Small Axe Version)» — 2:47
 «Zig Zag (Duppy Conqueror Version)» — 2:58
 «Grooving Kingston 12 (Trench Town Rock Version)» — 2:56
 «Moving Version (DJ Version)» — 2:58
 «Keep On Skanking» — 3:21
 «Copasetic (All In One Version)» — 3:05
 «Kaya Version 2» — 2:41

Примечания

Ссылки 
 

Сборники 1973 года
Альбомы, выпущенные на DVD-Audio
Альбомы Боба Марли
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы на английском языке